Саваннакхет может означать:

 Саваннакхет — провинция Лаоса
 Кейсон Фомвихан — второй по населению город Лаоса, ранее носивший название Саваннакхет и переименованный в 2005 году